Николай Николаевич Алексеев — российский , специалист в области физики и техники ускорителей.

Доктор физико-математических наук по специальности 01.04.01 — приборы и методы экспериментальной физики, физико-математические науки (2005). Тема диссертации: «Ускорительно-накопительный комплекс для экспериментов по физике высокой плотности энергии в веществе и релятивистской ядерной физике».

Начальник ускорительного центра ФГУП «ГНЦ РФ ИТЭФ» (Институт теоретической и экспериментальной физики).

Премия Векслера 2009 года — за цикл работ «Создание системы перезарядной инжекции и исследование процессов при нелиувиллевском накоплении интенсивных пучков тяжёлых ионов на ускорителе-накопителе ИТЭФ-ТВН».

Премия Правительства Российской Федерации 2010 года в области науки и техники — за создание нового поколения ускорителей тяжёлых ионов для релятивистской ядерной физики и инновационных ядерно-энергетических технологий.

Источники 
 http://docplayer.ru/38612639-Uskoritelnyy-otdel.html
 http://www.ras.ru/about/awards/awdlist.aspx?awdid=76&print=1
 http://fizmathim.com/uskoritelno-nakopitelnyy-kompleks-dlya-eksperimentov-po-fizike-vysokoy-plotnosti-energii-v-veschestve-i-relyativistskoy-y#ixzz4z1zJCCOk
 http://www.itep.ru/about/ecology_files/Report_2010.pdf
 https://rg.ru/2011/03/02/premii-site-dok.html

Физики-ускорительщики
Лауреаты премии имени В. И. Векслера